Михаи́л Дми́триевич Удовиче́нко (1878 — 1934) — русский офицер, герой Первой мировой войны. Последний кавалер ордена Святого Георгия 3-й степени.

Биография 
Происходил из мещан Херсонской губернии. Получил домашнее образование, затем окончил Одесское пехотное юнкерское училище.

Чины: штабс-капитан (?), капитан (1915), подполковник (1915), полковник (1916), генерал-майор (?).

Участвовал в русско-японской войне. Служил в 15-м стрелковом полку (на 1909 год — штабс-капитан).

В Первую мировую войну вступил со своим полком. Был награждён Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия 4-й степени:

За отличия в Чарторыйской операции был представлен генералом Деникиным к ордену Святого Георгия 3-й степени и в 1917 году — награждён:

Затем командовал 16-м стрелковым полком.

В 1918 году служил в Гетманской армии, командовал 2-м Днепровским пехотным полком (август—ноябрь 1918) вплоть до его расформирования. Затем участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. С 23 августа 1919 был временно исполняющим обязанности коменданта Киева. Командовал Сводным полком 4-й стрелковой дивизии (август—декабрь 1919) и 16-м стрелковым полком, был начальником боевого участка войск Киевской области.

После поражения Белого движения эмигрировал в Югославию. С 1930 года был начальником кадра 4-й стрелковой дивизии в Смередове.

Умер в 1934 году в Панчеве.

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 13.01.1915);
 Георгиевское оружие (ВП 10.12.1915);
 Орден Святого Георгия 3-й ст. (ПАФ 15.06.1917).

Ссылки

Примечания 

Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Выпускники Одесского военного училища
Военные Армии Украинской державы